Olympiastadion je njemačka riječ za Olimpijski stadion.

Može značiti:
 Olympiastadion Berlin, Olimpijski stadion u Berlinu
 Olympiastadion München, Olimpijski stadion u Münchenu